Por Benson pode estar à procura de:

Localidades 
 Estados Unidos da América
Benson (Arizona), Arizona
Benson (Carolina do Norte), Carolina do Norte
 Condado de Benson, Dakota do Norte
Benson (Illinois), Illinois
Benson (Minnesota), Minnesota
Benson (Pensilvânia), Pensilvânia
Benson (Utah), Utah

 Inglaterra
Benson (Oxfordshire), Oxfordshire

Pessoas 
 George Benson, guitarrista jazz norte-americano
 Ashley Benson, atriz norte-americana
 Nick Benson, ator norte-americano
 Robert Hugh Benson, sacerdote católico e escritor britânico

Outros 
 Benson (sitcom), série de televisão da ABC.

Desambiguação